Гоце Делчев — учасник антиосманського національно-визвольного руху балканських народів на території історичної Македонії. Національний герой Болгарії та Республіки Македонії.
 Стоян Делчев — болгарський гімнаст, олімпійський чемпіон
 Нікола Делчев Ґуґов — болгарський письменник, драматург, кіносценарист, есеїст. Відомий під псевдонімом Павел Вежинов.

Див. також 
 Делчево (значення)